Волобуевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Волобуевка — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Волобуевка — деревня в Курском районе Курской области.
 Волобуевка — село в Тимском районе Курской области.

Украина 
 Волобуевка — село в Балаклейском районе Харьковской области.